Internazionali BNL d’Italia 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 8–15 maja 2011 roku w Rzymie na kortach ziemnych o puli nagród 2 227 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 we Włoszech